Жегар може бити:
Жегар, Шентјур, насеље у општини Шентјур, Словенија
Жегар (Буковица), некадашње насеље у области Буковица, Хрватска